Stati Uniti d'America
Kingman – capoluogo della Contea di Mohave, Arizona
Kingman – città della Contea di Fountain, Indiana
Kingman – capoluogo della Contea di Kingman, Kansas 
Kingman – territorio della Contea di Penobscot, Maine